Сасуар ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Занимает площадь 22,58 км². Население — 256 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 11 км.

Покровителями города считаются святой Андрес и святая Исабель.

Население

Примечания

Ссылки 
 Los Tulipanes
 El rincon de Willy
 Disco-Espectaculos M&DR

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса